Оно́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 65 км на південний захід від Парижа, 65 км на північ від Орлеана, 22 км на схід від Шартра.

Історія 

1 січня 2016 року Оно і Блері-Сен-Семфор'ян було об'єднано в новий муніципалітет Оно-Блері-Сен-Семфор'ян.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1698 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4179,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Оно 
 Оно на сайті французького Національного інституту географії
 Оно на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Оно на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар